Isère je lahko:
 reka v Franciji
 departement v Franciji